Chavannes kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chavannes-sur-Suran, kommun, Département de l'Ain, 
 Chavannes-sur-Reyssouze, kommun, Département de l'Ain, 
 Chavannes, Drôme, kommun, Département de la Drôme, 
 Chavannes, Cher, kommun, Département du Cher, 
 Chavannes-les-Grands, kommun, departementet Territoire de Belfort, 
 Chavannes-sur-l'Étang, kommun, departementet Haut-Rhin,

Schweiz 

 Chavannes-près-Renens, ort och kommun i kantonen Vaud,